La Serie B 2007-2008 è stata la 76ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 25 agosto 2007 e il 1º giugno 2008 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Denis Godeas () con 28 reti.

Stagione

Novità 
Delle 22 squadre che compongono il torneo, le sette nuove squadre rispetto all'edizione precedente sono le retrocesse dalla Serie A 2006-2007 (, ,  che hanno preso il posto delle promosse ,  e ), e le neopromosse dalla serie C1 (, ,  e , che rimpiazzano le retrocesse , ,  e ). Il Grosseto è esordiente assoluto in Serie B.

La regione maggiormente rappresentata è l'Emilia-Romagna (6 squadre). Seguono, con 3 squadre ciascuna, la Lombardia e il Veneto. Toscana e Puglia sono rappresentate ciascuna da due squadre, mentre la Liguria, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche, il Lazio, la Campania e la Sicilia presentano una squadra a testa.

Calciomercato 
Tra le neoretrocesse, il Chievo ingaggia il centrocampista Rosi dalla , mentre rinforza l'attacco con Biabiany dall' e Iunco dai cugini del Verona. L'Ascoli da fiducia all'esperto estremo difensore Taibi, giunto dal ; inoltre tessera il centrocampista Belingheri dall'AlbinoLeffe e la punta Bernacci dal . Il Messina prende il centrocampista Lazzari dal  e le punte Degano dal  e Biancolino dall'Avellino. Tra le altre squadre che ambiscono al ritorno in Serie A, il  ingaggia il difensore Moras dall', il centrocampista Bombardini dall' e la punta Adailton dal .

Il  potenzia l'attacco con Abbruscato e Konan, entrambi in arrivo dal Torino. Il Piacenza integra in rosa l'ex bandiera del Chievo D’Anna e in attacco scommette su Guzman in prestito dalla . Il  attinge nella nazionale ungherese con Vass a centrocampo e Feczesin nel reparto avanzato, integrato quest'ultimo anche da Bazzani, in arrivo dalla . Il  prende il portiere Calderoni dall'Atalanta e per l'attacco inserisce Piovaccari dalla  e Pià dal . Gli stessi alabardati per l'attacco pescano dal campionato messicano la punta uruguayana Granoche, inoltre sempre per l'attacco ingaggiano Sgrigna dal , che a sua volta prende il giovane Antonelli dal  per la difesa e la punta Cavalli dal .

I veneti, da par loro ingaggiano i centrocampisti Masiello dal Messina e Morosini dal Bologna, mentre in avanti ingaggiano Serafini dal Brescia. L'AlbinoLeffe inserisce in difesa Gervasoni dal Bari e gli ex atalantini Conteh e Carobbio.

Il  mette sotto contratto l'ex laziale Fiore per il centrocampo e Balestri dal Torino per la difesa; il Modena tessera il fantasista Bolaño dal e le punte Okaka dalla Roma e Fantini dai felsinei. Il  scommette in porta sulla giovane promessa Consigli, e per la difesa prende Rinaldi dal Parma. Lo , dopo la salvezza ai play-off riparte con Ribas dall'Inter in mezzo ed Eliakwu dalla Triestina in avanti.

Il  si affida all'esperienza di Pecchia a centrocampo e per l'attacco ecco Evacuo dall'Avellino. Il  tessera il portiere Berti dalla Sampdoria e per l'attacco arriva Moscardelli dal Rimini.

Tra le neopromosse molto attive il Pisa e l'esordiente Grosseto. I primi scommettono sul giovanissimo fantasista Cerci dal Brescia, sul portiere Padelli dal  e sulle punte Kutuzov dal Parma e Castillo del Frosinone. I secondi prendono Innocenti dall'Atalanta in difesa e per l'attacco Carparelli dalla  e Paulinho dal .

Il Ravenna prende per il centrocampo Barillà dalla  e per l'attacco Virdis dal Modena. Infine, l'Avellino ingaggia Defendi dalla Roma per la difesa, Salgado dal  e Pellicori dal Cesena per l'attacco.

Avvenimenti 

I primi verdetti arrivano alla penultima giornata: il Chievo, avendo quattro punti di vantaggio sulla terza con tre punti in palio, fa matematicamente ritorno in Serie A, archiviando inoltre la vittoria del torneo cadetto, la prima della sua storia; il , distando otto punti dalla seconda e avendone sette sulla settima, vede certa la sua presenza nei play-off, così come il Pisa e l'; i nerazzurri toscani sono la rivelazione iniziale del girone di andata, con 24 punti ottenuti nelle prime dieci partite e il secondo posto finale a quota 42 punti. Nella stessa squadra si mette in evidenza il trio di attaccanti formato da José Castillo, Vitaly Kutuzov e Alessio Cerci, che insieme realizzano 40 reti. Altra rivelazione è l'Albinoleffe, che trascinato dai gol di Marco Cellini, si rende protagonista di un grande campionato. Tuttavia un calo nelle ultime quattro partite stagionali, iniziato con la sconfitta interna con il Lecce per 0-4, costa la panchina a Gustinetti e la promozione diretta, che sarà  appannaggio del Bologna.

Nei play-off, dopo aver eliminato rispettivamente Brescia e Pisa, sono Albinoleffe e Lecce a giocarsi la promozione in Serie A. I salentini, apparsi più brillanti nel finale di stagione, si impongono per 1-0 in trasferta e pareggiano per 1-1 in casa, tornando nella massima serie dopo due stagioni di assenza.

In Lega Pro Prima Divisione retrocedono ,  e Ravenna, mentre il  cade addirittura in Serie D a causa di inadempienze finanziarie, facendo ripescare in serie cadetta l', il quale era retrocesso direttamente in Lega Pro senza la disputa dei play-out.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 2008-2009.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Lega Pro Prima Divisione 2008-2009.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri::
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
Lo Spezia ha scontato 1 punto di penalizzazione.
LAvellino è stato poi ripescato in Serie B 2008-2009.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out 
L', quart'ultimo in classifica dopo la 41ª giornata, aveva 9 punti in meno del , quintultimo classificato, e fu dunque retrocesso direttamente nella nuova Lega Pro poiché il regolamento richiedeva un distacco finale massimo di 5 punti come condizione per la disputa dei play-out. Poi però, complice il fallimento del , la compagine irpina verrà ripescata nella serie cadetta.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Chievo e Bologna (24)
 Minor numero di sconfitte: Chievo e Lecce (5)
 Migliore attacco: Chievo (77 gol fatti)
 Miglior difesa: Lecce e Bologna (29 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Lecce (+41)
 Maggior numero di pareggi: Grosseto (19)
 Minor numero di pareggi: Piacenza (8)
 Maggior numero di sconfitte: Ravenna (23)
 Minor numero di vittorie: Cesena (5)
 Peggiore attacco: Cesena (37 gol fatti)
 Peggior difesa: Ravenna (75 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Cesena (-29)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Altri progetti 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2007